Lee Martin (1870–1950), político de Nueva Zelanda
 Lee Robert Martin (1987), futbolista inglés